Александр Зеленой: Зеленой, Александр Алексеевич (? —1880) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии (пехоты).
 Зеленой, Александр Ильич (1809—1892) — адмирал и член Адмиралтейств-совета.
 Зеленой, Александр Павлович (1872—1922) — русский и советский контр-адмирал.